Хортів Ернест Олександрович (1994—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Хортів Сергій Іванович — міський голова міста Рубіжне, сепаратист.